En zoologie, l'appellation Argus vert peut désigner :
 Un papillon, la Thècle de la ronce (Callophrys rubi);
 Un poisson, le Pavillon tacheté (Scatophagus argus), et plus particulièrement la sous-espèce Scatophagus argus argus.